

Italia 
 Basilica di San Salvatore, chiesa abbaziale dell'omonima abbazia di Montecorona, a Umbertide

Francia 
 Basilica di San Salvatore (Dinan), a Dinan (Bretagna)
 Basilica di San Salvatore (Rennes), a Rennes (Bretagna)

Pagine correlate 
 Chiesa di San Salvatore